John McLaughlin (1942), Brits gitarist
 Jon McLaughlin (1982), Amerikaans musicus en songwriter
 McLaughlin (South Dakota), een plaats in de Verenigde Staten